Babai ou Babaï peut désigner :

Patronyme 
 László Babai, mathématicien et informaticien hongrois ;
 Brahim Babaï, réalisateur et producteur tunisien ;
 Babaï le Grand (~550-?), moine, théologien et médecin appartenant à l'Église de Perse.

Toponyme 

 Babaï, un village camerounais.

Cinéma 
 Babai, film kosovar de 2015 réalisé par Visar Morina

Mythologie 
 Babaï, créature de la mythologie égyptienne

Biologie 
 Phyllidia babai, une espèce de limace de mer.